И́вета Ста́ша-Ша́ршуне (, урождённая И́вета Ста́ша, ; ) — латвийская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : золото (2003, 2005, 2008, 2009, 2012, 2016, , ), серебро (2002, 2006, 2007, 2010, 2013, 2014, ), бронза (2004).
 : золото (2005, 2008, 2012), серебро (2006).
 : золото (2008).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Замужем за кёрлингистом и тренером Нормундсом Шаршунсом.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Латвии